Nötzoldt ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Nötzoldt (1908–1987), deutscher Buchhändler, Kabarettist, Lektor und Buchautor
 Helmut Nötzoldt (1913–1994), deutscher Bühnenbildner und Maler